Guinea è un termine berbero che significa «terra dei neri». 

Il termine Guinea si può riferire a:

Stati 
 Guinea – stato dell'Africa occidentale
 Guinea-Bissau – stato dell'Africa occidentale
 Guinea Equatoriale – stato dell'Africa centrale
 Papua Nuova Guinea – stato in Oceania, costituita dalla parte orientale dell'isola della Nuova Guinea

Regioni 
 Golfo di Guinea – golfo dell'Atlantico nell'Africa occidentale
 Guinea – regione nel Golfo di Guinea
 Nuova Guinea – isola nell'Oceano Pacifico
 Nuova Guinea Occidentale – la parte occidentale dell'isola della Nuova Guinea

Ex-colonie europee in Africa 
 Guinea francese
 Guinea portoghese
 Guinea spagnola

Altro 
 Guinea – nome inglese della ghinea, una vecchia moneta britannica dal valore di 21 scellini
 Guineas, scritto anche con grafia errata "guinies" – nome derogativo e offensivo con cui vengono chiamati alcuni italiani negli Stati Uniti d'America, in relazione allo stereotipo che siano mediamente di carnagione più scura rispetto agli altri europei, quasi fossero africani.